Šentilj je krajevno ime več naselij.

v Sloveniji 
 Šentilj v Slovenskih goricah, Občina Šentilj (pri Mariboru);
 Šentilj pod Turjakom , Občina Mislinja;
 Št. Ilj pri Velenju, Občina Velenje;

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Šentilj, Celovec - mestna župnijska cerkev, Sankt Egid, mesto Celovec
 Šentilj ob Dravi, nem. St. Egyden, tržna občina Vrba

Sklici

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška